Las siglas CPF pueden referirse a:

Cadastro de Pessoas Físicas, documento brasileño de identidad.
Centro de Pesquisas Folclóricas, ente tradicionalista del estado brasileño de Río Grande del Sur
Confederación Panamericana de Fútbol, organización rectora del fútbol en Panamá.
CPF Building, rascacielos en Singapur.